Teen, Age (стилиризуется как TEEN, AGE) – второй студийный альбом южнокорейского бойбенда Seventeen. Был выпущен 6 ноября 2017 года. компанией Pledis Entertainment с ведущим синглом «Clap». Teen, Age был 2-рым номером 1 группы в чартах альбомов Billboard World.

Альбом был позже переиздан как первый специальный альбом Seventeen под названием Director's Cut, 5 февраля 2018 года, с заглавным треком «Thanks». Песня достигла № 1 на MelOn, был их первый № 1 на MelOn.

Трек-лист

Чарты

Примечания